Лизюко́в — фамилия.

Известные носители:
 Лизюков, Александр Ильич (1900—1942) — советский военачальник, Герой Советского Союза, генерал-майор.
 Лизюков, Евгений Ильич (1899—1944) — командир партизанского отряда в годы Великой Отечественной войны.
 Лизюков, Пётр Ильич (1909—1945) — советский офицер, Герой Советского Союза, полковник.

Я невольно вспоминаю всю гомельскую семью Лизюковых и преклоняюсь перед ней: она дала Отчизне двух Героев Советского Союза. Этого высокого звания был удостоен и брат Александра Ильича полковник Петр Ильич Лизюков — командир 46-й истребительно-противотанковой артиллерийской Ленинградской бригады, сражавшейся в составе 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта, которым я тогда командовал. И он погиб смертью храбрых.

Отдал жизнь за Родину и третий брат — Евгений Ильич Лизюков, командир партизанского отряда имени Дзержинского Минского партизанского соединения.

Это ли не пример патриотизма советских людей!..

Примечания